Семён Павлов:
 Павлов, Семён Андреевич (1893—1941) — советский художник.
 Павлов, Семён Никифорович (1899—1952) — народный комиссар внутренних дел Киргизской АССР, генерал-майор.
 Павлов, Семён Павлович (в монашестве Гурий; 1906—1996) — епископ Казанский в греческой «старостильной» юрисдикции; деятель Катакомбной церкви.